Fonts (Ardecha), municipi al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Fònts, municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Fonts (Òlt), municipi al departament de l'Òlt (regió d'Occitània, França)
 Fonts (Osca), municipi a la comarca del Cinca Mitjà (província d'Osca, Aragó)
 Fonts (Navès), masia al municipi de Navès, a la comarca catalana del Solsonès